Є́мець — поширене українське прізвище, утворене від Єма, форми імені Омелян.

Носії

А 
 Ємець Алла Іванівна (1970) — український клітинний біолог і генний інженер, член-кореспондент Національної академії наук України.

В 
 Ємець Василь Костьович (1890–1982) — бандурист.
 Ємець Володимир Володимирович (1938, Чернігів) — український живописець, народний художник України (1998).
 Ємець Володимир Олександрович — футбольний тренер.

Д 
 Ємець Дарія (1916, Стрий — 2007) — український художник, хореограф.

І 
 Ємець Іван Артемович (1926—2001) — радянський залізничник, начальник Одеської та Прибалтійської залізниці, заступник міністра шляхів сполучення СРСР.
 Ємець Іван Григорович (1935) — український юрист, колишній голова ЦВК.
 Ємець Ілля Миколайович — Міністр охорони здоров'я України (21 грудня 2010 — 17 травня 2011, 4-30 березня 2020).

К 
 Ємець Костянтин Вікторович  — заступник начальника цеху АТ «Нікопольський завод феросплавів», кавалер ордена «За заслуги» ІІІ  ступеня..

Л 
 Ємець Леонід Олександрович (1979) — український політик і юрист.

М 
 Ємець Михайло Олексійович (1910—1984) — старший лейтенант, один з десяти в'язнів-військовополонених, які у квітні 1945 року на ворожому літаку втекли із надсекретного німецького ракетного центру «Пенемюнде».

О 
 Ємець Олександр Петрович (? — 2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ємець Олександр Іванович (1959 — 2001) — народний депутат України першого, другого та третього скликань.

П 
 Ємець Павло Олександрович — старшина Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.

Ф 
 Ємець Федір Костьович (1894 — ?) — український скульптор. Брат Василя Ємця.

Ю 
 Ємець Юрій (1943, Дрогобич) — канадський бізнесмен, поет, меценат.

Я 
 Ємець Яків (1918—2007) — український редактор, видавець.

Примітки 

Прізвища на -ець